

Важнейшие события 
 Деятельность Гая Семпрония Гракха в Риме и разгром гракханского движения
 129 — К власти в Китае пришёл император У-ди.
 128 — Китайский полководец Вэй Цин завоевал Ордос и отогнал Хунну в степи, подальше от Великой Китайской стены.
 127 — Умер шаньюй Цзюньчэнь.
 127 — Вместо Цзюньчэня над кочевниками после недолгой борьбы власть перешла к брату Цзюньчэня Ичжисе.
 123 — Внезапное нападение китайских войск на шаньюя Ичжисе. Ичжисе переносит ставку за пустыню Гоби.
 Император У-ди провёл военную реформу, в результате была создана огромная, 100—тысячная хорошо оснащённая и снаряжённая конная армия.

Римские консулы десятилетия 
 129: Гай Семпроний Тудитан и Маний Аквилий
 128: Гней Октавий и Тит Анний Руф
 127: Луций Кассий Лонгин Равилла и Луций Корнелий Цинна
 126: Марк Эмилий Лепид и Луций Аврелий Орест
 125: Марк Плавтий Гипсий и Марк Фульвий Флакк
 124: Гай Кассий Лонгин и Гай Секстий Кальвин
 123: Квинт Цецилий Метелл Балеарский и Тит Квинкций Фламинин
 122: Гней Домиций Агенобарб и Гай Фанний
 121: Луций Опимий и Квинт Фабий Максим
 120: Публий Манилий и Гай Папирий Карбон

См. также